Panettiere – commerciante che si occupa della vendita di pane ed altri prodotti da forno

Persone
 Hayden Panettiere – attrice, cantante e modella statunitense
 Jansen Panettiere – attore e doppiatore statunitense, fratello di Hayden

Pagine correlate 
 Algoritmo del panettiere
 Pane
 Panettieri

Altri progetti